La VI Coppa del Mondo di pallavolo femminile si è svolta dall'8 al 17 novembre 1991 a Tokyo, Sendai e Osaka, in Giappone. Al torneo hanno partecipato 12 squadre nazionali e la vittoria finale è andata per la seconda volta consecutiva a Cuba, che si è qualificata per i Giochi della XXV Olimpiade, insieme alla Cina e al URSS, rispettivamente seconda e terza classificate.

Squadre partecipanti

Formazioni

Gironi

Prima fase

Girone A - Tokyo

Risultati

Classifica

Girone B - Sendai

Risultati

Classifica

Fase finale

Girone 1º - 6º posto - Osaka

Risultati

Classifica

Girone 7º - 12º posto

Risultati

Classifica

Podio

Campione 
Cuba(Secondo titolo)

Secondo posto 
Cina

Terzo posto 
URSS

Classifica finale

Premi individuali

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 1991
Coppa del Mondo di pallavolo femminile